Zkratka kB/s může znamenat tisícinásobek:
Bajtu za sekundu – kB/s = kilobajt za sekundu
Bitu za sekundu – kb/s = kilobit za sekundu

Zkratka KB/s může znamenat:
Starší označení jednotky KiB/s (Kibibajt za sekundu) – jednotka vytvořena Binární předponou z jednotky bajt za sekundu